Mossman kan syfta på:

Antarktis 

 Mossman (udde),

Australien 

 Mossman (ort), Queensland, Cook,